Osoby o tym imieniu i nazwisku:
 Frederick Mayer – amerykański filozof
 Frederick Mayer – amerykański szpieg